Chananja (חנניה) ist ein hebräischer männlicher Vorname.

Varianten 
 Chanina (חנינא), hebräische Alternativform
 Hanina, jüdisch-europäische Alternativform
 Chinena, palästinisch
 Hananias griechisch
 Ananias lateinisch, portugiesisch, spanisch
 Anania armenisch, italienisch, rumänisch
 Anani, bulgarisch
 Nino, georgisch

Namensträger 
 Hananja, (4. Jhd. v. u. Z.), hebräischer Junge in babylonischer Gefangenschaft im Buch Daniel der Hebräischen Bibel, siehe Hananja, Misael und Asarja
 Chananja ben Chiskija ben Garon (1. Jhd. v. Chr.), Gelehrter
 Chanina ben Dosa (1. Jhd.), Tannait
 Chanina Segan ha-Kohen (1. Jhd.), Tannait
 Chananja (Tannait) (2. Jhd.), Tannait in Babylonien, Leiter einer Schule
 Chanina ben Teradjon (2. Jhd.), Tannait
 Chananja ben Aqaschja (2. Jhd.), Tannait
 Chananja ben Chakinai (2. Jhd.), Tannait
 Chanina bar Chama (2./3. Jhd.), Tannait oder Amoräer
 Chananja (Amoräer) (3./4. Jhd.), Amoräer in Palästina
 Chanina ben Pappai (3./4. Jhd.), Amoräer in Caesarea und Babylon
 Chanina von Sura (4. Jhd.), Amoräer an der Schule von Sura, Babylonien

 Chananja Jom Tow Lipa Teitelbaum (1838–1904), Oberrabbiner von Sziget, Österreich-Ungarn
 Hanina Karchevsky (Chanina Kartschewski, 1877–1925), jüdischer Komponist
 Hanina Ben-Menahem (* um 1950), israelischer Hochschullehrer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Hebräischer Personenname
Biblischer Personenname